Andrés Molteni e Marco Trungelliti que estavam defendendo o título, decidiram não participar.
Pavol Červenák e Matteo Viola derrotaram Guilherme Clezar e Gastão Elias por 6–2, 4–6, [10–6] na final e conquistaram o torneio.

Cabeças-de-chave

  Nikola Mektić /  Antonio Veić (Semifinais)
  Guido Andreozzi /  Ariel Behar (Primeira Rodada)

<li>  Guilherme Clezar /  Gastão Elias (Final)
<li>  Boris Pašanski /  Aldin Šetkić (Primeira Rodada)

Tabela

Chave

Referências
 Chave Principal

Duplas
ATP Challenger Tour de 2013
Tênis de 2013 no Brasil